Könemann ist der Familienname folgender Personen:

 Könemann (Adelsgeschlecht), mecklenburgisches Adelsgeschlecht

 Könemann von Jerxheim (ca. 1240–1316), Verfasser geistlicher Dichtungen
 Albert Könemann (1901–1970), deutscher Politiker
 Judith Könemann (* 1962), deutsche, römisch-katholische Theologin
 Ludwig Könemann, deutscher Verleger
 Stefan Könemann, deutscher Unternehmer 

Könemann ist der Firmenname  

 des Buchgroßhandels-Unternehmens Könemann GmbH & Co. KG, siehe Könemann (Unternehmen)
 des Könemann-Verlags

Siehe auch:
 Koenemann
 Könnemann